Мянник (; в переводе на русский язык — «сосновый лес») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Мянник, Регина Константиновна (род. 1971) — российская актриса театра и кино.
 Мянник, Харальд Александрович (1926—2003) — эстонский государственный и хозяйственный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Мянник, Эдуард Янович (1906—1966) — эстонский советский писатель. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1965).